Colonia Hidalgo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Miguel Hidalgo, Centla, ort, 
 Colonia Hidalgo, Malinalco, ort, delstaten Mexiko, 
 Colonia Hidalgo, Luis Moya, ort, 
 Colonia Hidalgo, Sinaloa, ort, Navolato, 
 Colonia Hidalgo, Loreto, ort, 
 Colonia Hidalgo, El Barrio de la Soledad, ort, 
 Colonia Hidalgo, San Antonino Monte Verde, ort, 
 Colonia Hidalgo, Guerrero, ort, Malinaltepec,